Габ — фамилия и топоним:

 Габ, Александр Яковлевич (1937—2002) — советский актёр и режиссёр, сын Якова Габа.
 Габ, Яков Давыдович (настоящая фамилия Габович) (1894—1969) — советский театральный режиссёр, муж Варвары Шурховецкой.
 Габ — река в России, протекает в Карелии и Архангельской области.